S2, S-2, S.2, S II, S-II, S02 ou S-02 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 Grumman S-2 Tracker, avion de lutte anti-sous-marine américain ;
 HMS Rorqual (S02), un sous-marin de la Royal Navy ;
 KRI Nanggala (S-02), un sous-marin de la Marine indonésienne ;
 Missile S2, un ancien missile balistique intercontinental français ;
 SAML S.2, un avion de reconnaissance italien ;
 , un torpilleur finlandais coulé en 1925 ;
 S 2, un sous-marin italien de la première guerre mondiale ;
 , un sous-marin soviétique coulé pendant la guerre d'Hiver.

Informatique et télécommunications 
 DVB-S2, un standard de transmission du contenu multimédia par satellite ;
 Samsung Galaxy S II, un smartphone sorti en 2011, souvent désigné par l'abréviation S2 ;
 Samsung Gear S2, une montre intelligente produite par Samsung ; 
 Style System 2, un langage de programmation dérivé du Perl.

Photographie 
 Canon PowerShot S2 IS, un appareil photo numerique fabriqué par Canon ;
 Fujifilm S2 Pro, un appareil photo numerique fabriqué par Fujifilm ;
 Nikon 1 S2, un appareil photo hybride fabriqué par Nikon ;
 Nikon Coolpix S2, un appareil photo numerique fabriqué par Nikon.

Sécurité 
 S2, une norme de chaussure de sécurité.

Sciences 
Anatomie
 s2, deuxième vertèbre sacrale de la colonne vertébrale.

Astronautique
 S-II, deuxième étage du lanceur américain Saturn V.

Astronomie
 S2, une étoile proche du centre de la Voie lactée.

Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver hors de la portée des enfants, sur les étiquettes de produits chimiques ;
 , un composé du soufre.

Mathématique
 , la sphère unité dans l'espace ().

Médecine
 Classe ATC S02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Fracture du crâne et des os de la face (S02), d’après la Classification internationale des maladies ;
 S2, une des deux sous-unités de la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19.

Zoologie
 S2, une lignée cellulaire issue d'embryons de drosophile.

Transport 
Aéronautique
  ;
 .

Automobile
 Audi S2, un modèle du constructeur allemand Audi.

Métro
  Ligne S2 du métro de Nankin en Chine.

Moto
 Ducati S2, un modèle du constructeur italien Ducati ;
 Kawasaki 350 S2, un modèle du constructeur japonais Kawasaki.

Routes
  Voie rapide autrichienne S2, au nord de Vienne ;
  Voie rapide polonaise S2, partie sud du périphérique de Varsovie ;
  Autoroute géorgienne S2 reliant Senaki à la frontière turque.

Train
 
 Ligne S2 du S-Bahn d'Allemagne centrale ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Berlin ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Dresde ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Hambourg ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Hanovre ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Munich ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Nuremberg ;
 Ligne S2 du S-Bahn Rhin-Main ;
 Ligne S2 du S-Bahn Rhin-Neckar ;
 Ligne S2 du S-Bahn Rhin-Ruhr ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Rostock ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Stuttgart.

 
 Ligne S2 du S-Bahn de Carinthie ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Haute-Autriche ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Salzbourg ;
 Ligne S2 du S-Bahn du Tyrol ;
 Ligne S2 du S-Bahn de Vienne.

 
 Ligne S2 du RER bruxellois.

 
 Ligne S2 des Chemins de fer de la Généralité de Catalogne.

 
 Ligne S2 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S2 du RER Bernois ;
 Ligne S2 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S2 du RER Vaudois ;
 Ligne S2 du RER Zurichois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres